L'écologie sociale peut désigner :

 l'étude des relations entre les personnes et leur environnement, généralement l'interdépendance des personnes, des collectifs et des institutions ;
 une théorie sur la relation entre les problèmes écologiques et sociaux, attribuée à Murray Bookchin.

Ou encore :

 la social-écologie, un courant politique qui relie les enjeux sociaux et écologiques.